Ро́дов — фамилия.

Известные носители 
 Родов, Абрам Соломонович — советский автор системы непрерывного оперативно-производственного планирования.
 Родов, Семён Абрамович (1893—1968) — советский литературный критик и поэт.